Сезон ФК «Сталь» (Дніпропетровськ) 1937 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Другій нижчий лізі СРСР.

Група «Г»

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1937 українських футбольних клубів
1937 у футболі